Osoby o tym nazwisku:
 Stanisław Dejewski – polski brakarz
 Tomasz Dejewski – polski piłkarz